Rebus – łamigłówka
 Rebus – film